Edson Omar Álvarez Velázquez (; Tlalnepantla, 1997. október 24. –) a mexikói válogatott labdarúgója, 2019-től az AFC Ajax védője.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Az Américánál nevelkedett, 2014-től már az U17-es csapatban játszott. A felnőtt bajnokságban a 2016-os Apertura szezonban lépett először pályára október 29-én egy Santos Laguna elleni mérkőzésen. A 2018-as Apertura szezonban bajnoki címet szerzett az Américával, ráadásul a döntő visszavágójának hőse is ő lett, mivel az addig a szezonban egyetlen gólt sem szerző Álvarez ezen a mérkőzésen kétszer is betalált a Cruz Azul kapujába.

2019. július 19-én a holland AFC Ajax 15 millió eurót fizetett érte és öt évre írt alá.

A válogatottban
Játszott korosztályos csapatokban is, az U20-as csapattal például 2017-ben részt vett az U20-as labdarúgó-világbajnokságon is, ahol Vanuatu ellen gólt is lőtt. A felnőtt válogatottban először 19 évesen, 2017. február 8-án lépett pályára egy Izland elleni barátságos mérkőzésen, majd további barátságosokon, világbajnoki selejtezőkön is szerepet kapott, valamint 2017-ben bekerült a CONCACAF-aranykupán szereplő keretbe is. Itt szerezte első válogatott gólját is.

Mérkőzései a válogatottban

Sikerei, díjai
América
Mexikói bajnok (1): 2018 Apertura
Válogatott
CONCACAF-aranykupa (1): 2019

Források

Edson Álvarez a mexikói bajnokság honlapján  
Edson Álvarez a MedioTiempo.com oldalon 

Mexikói labdarúgók
1997-ben született személyek
Labdarúgóhátvédek
A Club América labdarúgói
Az Ajax labdarúgói
Az Eredivisie labdarúgói
Élő személyek
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói